Buda ostroma (1302), Károly Róbert király és István bakonyi ispán hadjárata, Kőszegi Iván felmenti Budát
Buda ostroma es elfoglalása (1307) Károly Róbert csapatai által
 Buda ostroma (1311), Csák Máté hadjárata,
 Buda ostroma (1529), I. Szulejmán és Ibrahim nagyvezír hadjárata, Buda harc nélkül elesik
 Buda ostroma (1530), Wilhelm von Roggendorf és Török Bálint hadjárata,
 Buda ostroma (1540), Leonhard von Fels és ifj. Niklas Salm hadjárata,
 Buda ostroma (1541), Wilhelm von Roggendorf hadjárata, 
 Buda török kézre kerülése (1541), I. Szulejmán szultán akciója,
 Buda ostroma (1542), II. Joachim brandenburgi választófejedelem hadjárata,
 Buda ostroma (1598), Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós hadjárata,
 Budai portya (1599), Pálffy Miklós és Zrínyi György elfogják Dev Szulejmán budai pasát,
 Buda ostroma (1602), Hermann Russwurm első hadjárata,
 Buda ostroma (1603), Hermann Russwurm második hadjárata,
 Buda ostroma (1684), Lotaringiai Károly első hadjárata,
 Buda visszafoglalása (1686), Lotaringiai Károly második hadjárata,
 Buda ostroma (1849), Görgei Artúr és Kmety György hadművelete,
 Budapest ostroma (1944–45), a szovjet Vörös Hadsereg hadművelete.